De Oudnoordse naam van Veliki Novgorod
 De vroegere Duitse naam van de Poolse stad Nowogard